Alex Poelman (1981), een Nederlands componist en hoornist
 Gert Poelman (1967-2010), een Belgisch kanunnik
 Helina Jacomina (Jacqueline) Poelman (1973), een Nederlandse atlete
 Pieter-Frans Poelman (1801-1826), een Belgisch kunstschilder

Poelmann 
 Boudewijn Poelmann (1949), oprichter en directievoorzitter
 Eddy Poelmann (1950), een Nederlands sportverslaggever

Poelmans 
 Edgard Poelmans (1884-1932), een Belgisch voetballer
 Kim Poelmans (1977), een Vlaamse dance zangeres
 Stef Poelmans (1995), een Vlaams acteur en presentator